La fase a gironi della Coppa del Mondo di rugby 1995 si tenne tra il 25 maggio e il 4 giugno 1995 in varie sedi del Sudafrica.
Le prime due classificate di ogni girone accedettero ai quarti di finale, le altre due furono eliminate dalla competizione.

Tutti i referti sono menzionati da Barclay:2011.

Girone A

Classifica girone A

Girone B

Classifica girone B

Girone C

Classifica girone C

Girone D

Classifica girone D

Verdetti

Squadre qualificate ai quarti di finale 
 Girone A:  (A1) e  (A2)
 Girone B:  (B1) e  (B2)
 Girone C:  (C1) e  (C2)
 Girone D:  (D1) e  (D2)

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Gironi